«Поцелуй в тоннеле» ( или A Kiss in the Tunnel) — первый сюжетный немой фильм длительностью чуть более одной минуты, премьера которого состоялась в Великобритании в 1899 году. Джордж Альберт Смит стал режиссёром фильма, продюсером и исполнителем мужской роли. Женскую роль сыграла его жена , для которой это стало дебютом в кино.

Сюжет 
Поезд подъезжает к тоннелю. В купе поезда сидят друг напротив друга джентльмен и дама. Он читает газету, она — книгу. После въезда в тоннель джентльмен встаёт и несколько раз целует даму. Когда поезд выезжает из тоннеля, пассажиры снова сидят на прежних местах и читают.

Декорации и реквизит 
Кинокритики отмечают, что освещение второй части фильма (события в тоннеле) нереалистично яркое, позволяющее видеть всё, что происходит якобы в темноте. Обстановка стилизована — видно, что купе является декорацией с нарисованным изображением стены и разложенными предметами реквизита. При этом камера не зафиксирована, а качается из стороны в сторону, создавая иллюзию движения по железной дороге.

Литературный критик Лиа Прайс в своей работе «Обращение с книгами в викторианской Британии» (, 2012) отмечает, что к XIX веку в Британии использование книги становится двояким — собственно чтение и лишь изображение чтения для демонстрации чувств или эмоций. Постепенно противопоставление газеты и книги начало восприниматься как противостояние мужского и женского. К концу столетия парное чтение романа и газеты считалось сексуальным намёком. Лиа Прайс отмечает, что вынужденные одновременно прервать своё чтение из-за темноты тоннеля герои этого фильма в поцелуе реализуют ранее сделанный друг другу посыл.

Особенности монтажа 
Считается, что именно этот фильм был первым, где применён монтаж повествования. Все ранние фильмы снимались неподвижной камерой, которая фиксировала точку обзора, как это было принято в живописи и фотографии. Именно так братья Люмьер показали движущийся поезд.

Позднее операторы стали снимать «призрачные аттракционы» или «призрачные поездки» () — съёмки с движущегося поезда: окружающий ландшафт, проходы через туннели и так далее. Чтобы снять фильм, операторы буквально привязывали себя и свои камеры к поезду. Летом 1897 года «The Haverstraw Tunnel» стал первым фильмом, снятым движущейся камерой, которую установили в передней части локомотива, что позволило фиксировать изменение по мере движения поезда вперёд. Успех был невероятным, в том числе из-за восприятия визуальной перспективы с передней части паровоза, что было новым даже для тех, кто уже ездил по железной дороге, но мог вести наблюдение только сбоку, из окна вагона. Зритель становился более вовлечённым в происходящее на экране, кино из повествовательного становилось сродни аттракциону. Фильмы в подобном стиле были очень популярны (например, см. короткометражку New Brooklyn to New York via Brooklyn Bridge). При этом съёмка велась непрерывно на одном куске киноплёнки. Зрителям казалось, что плёнка движется с помощью невидимой силы, отсюда и название — «призрачная поездка», под которым стали известны такие фильмы: «Призрачная поездка: пролив Менай» (1904), «Поездка по железной дороге через Тейский мост» (Питер Фезерс 1897 г.), «Вид с передней части локомотива — поезд, покидающий туннель» (Хепворт, 1897), «Призрачная поездка» через Барнстейпл, Девон (Warwick Trading Company, 1998) и другие. Эта концепция быстро завоевала зрительский интерес в Британии и стала одной из самых популярных форм раннего кино.

Чтобы разнообразить однотипные «призрачные поездки» и сделать их веселее, Альберт Смит предложил вставить в ранее снятый фильм Сесиля Хепуорта «View from an Engine Front — Train Leaving Tunnel» (1899) краткую любовную сцену между двумя пассажирами купе, якобы происходящую в темноте во время движения по тоннелю.

Джордж Альберт Смит был одним из первых режиссёров, сделавших сюжетный фильм, в котором он объединил три кадра, вставив сценку поцелуя в «призрачную поездку» Сесиля Хепуорта. По словам Майкла Брука из BFI Screenonline, режиссёр добавил «изюминку» в популярный в то время жанр «призрачной езды». Это кинематографическое воображение было радикальным для того времени, так как впервые предлагал зрителям сюжет из трёх сцен: поезд входит в туннель; два пассажира, их поцелуй; выход поезда из тоннеля.

Получившийся фильм объединил документальную реальность (первую и третью части, взятые из фильма Хепуорта) с вымышленной второй частью Смита, связав их в непрерывный временной интервал, который формирует свою продолжительность. Это не кинотрюк в общепринятом смысле, а продуманная комбинация иллюзий, создающих некую свою собственную реальность. По словам историка кино Фрэнка Грея, эта вставка одной сцены в другой фильм была «новым пониманием непрерывного монтажа фильмов», что позже станет доминирующей практикой. Короткометражные фильмы показывали сцены, в которых актёры брились, чихали, целовались. Операторы продолжали снимать поезда с использованием доступных технических возможностей. Единственное, чего не хватало фильмам — это развития сюжета и романтики. Новый метод съёмки, показавший возможность выстраивания кадров в стройную монтажную систему, стал классикой немого кино.

Концепция «Поцелуя в тоннеле» вскоре распространилась на другие виды транспорта, например, корабли и трамваи, как в фильме «Панорама Илинга из окна движущегося трамвая» (1901). Приём стал широко применяться в качестве одной из техник во многих фильмах, таких как «Сцены на Корнуоллской Ривьере» (1904 г.), «Поездка по столичной железной дороге от Бейкер-стрит до Аксбриджа и Эйлсбери» (1910) и других. Работе Смита подражали многие режиссёры того времени, включая, в частности, известного режиссёра Эдвина С. Портера, снявшего короткий фильм «Что случилось в тоннеле» (1903) и менее известного Джеймса Бэмфорта, также снявшего короткую ленту с одноимённым названием «Поцелуй в тоннеле» (1899), но со своими новаторскими приёмами.

Сюжет с поцелуем во время движения поезда по тоннелю в последующем обыгрывался и в других фильмах: «Love in a Railroad Train» (1903) и «What Happened in the Tunnel» (1903) Эдвина Портера. Наиболее похожим был фильм «Kiss in the Tunnel», снятый Riley и Bamforth, который имел аналогичную структуру из трёх частей (поезд входит в тоннель, интерьер железнодорожного купе с целующейся парой, и вид с платформы прибывающего на станцию поезда). Но в каждой из сцен камера была в фиксированном положении, без элемента «призрачной поездки», что не создавало динамику, воспроизведённую в работе Смита/Хепуорта.

Примечания

Ссылки 
 
  с наложенными звуковыми эффектами

Поцелуи в культуре и искусстве
Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Фильмы Джорджа Альберта Смита
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1899 года
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Короткометражные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1899 года
Фильмы о железной дороге